Монтескальозо () — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Матера.

Население составляет 10 112 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 58 чел./км². Занимает площадь 173 км². Почтовый индекс — 75024. Телефонный код — 0835.

Покровителем населённого пункта считается святой Рох. Праздник ежегодно празднуется 20 августа.

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта